La  martinsite, est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales : 
la halite  selon (Karsten 1845)  ou 
la kiesérite selon Kenngott.

Notes et références 
 

Minerai